Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) Національного університету «Львівська політехніка» утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують п'ять випускових кафедр: "Автоматизовані системи управління", "Інформаційні системи та мережі", "Прикладна лінгвістика", "Програмне забезпечення" та "Системи автоматизованого проектування".

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них — 18 професорів, докторів наук та 78 кандидатів наук. Очолює ІКНІ доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Медиковський. В Інституті розроблена і з 2005 р. успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців — це двадцять чотири комп'ютерних класи та чотири спеціалізовані навчально-наукові комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до мережі Internet.

Кафедри 
 Автоматизованих систем управління
 Інформаційних систем та мереж
 Прикладної лінгвістики
 Програмного забезпечення
 Систем автоматизованого проектування

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них 18 професорів, 17 докторів та 78 кандидатів наук.

Кафедра систем автоматизованого проектування 
Кафедра систем автоматизованого проектування (САПР, ) створена в 1989 році як профілююча з метою підготовки інженерів за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування» в складі радіотехнічного факультету Львіської Політехніки. Кафедра розташована в IV-му («Акваріум») навчальному корпусі у 318—325,327,501а-г аудиторіях. У розпорядженні кафедри є 8 навчальних лабораторій.

Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів базового напрямку «Комп'ютерні науки», спеціалістів та магістрів за спеціальністями «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування». На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт».

Основний напрямок науково-дослідної роботи проводиться у галузі науки «Системи автоматизованого проектування» з розробки та впровадження систем автоматизованого проектування мікроелектронних пристроїв.

На території кафедри розміщена галузева науково-дослідна лабораторія, є рідкісні в Україні робочі станції Sun Microstation.

На кафедрі проводяться дослідження в межах потужних наукових шкіл: теплове проектування мікроелектронних та радіоелектронних пристроїв; автоматизація конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв; моделювання та діагностика технологічних процесів виробництва інтегральних мікросхем,; автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для організації транспортних перевезень; розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач, розробка сучасних методів та засобів аналізу дефектів в інтегральних схемах.

Першим завідувачем кафедри став Коваль Володимир Олександрович — доктор технічних наук, професор. Під його керівництвом відбулися становлення й розвиток кафедри.

В 1992 році кафедра увійшла в склад новоствореного факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій (тепер Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій). З 1992/93 навчального року кафедра бере участь у підготовці бакалаврів базового напрямку «Комп'ютерні науки», спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці» (CADSM).
З 2004 року — українсько-польську конференцію «САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання».
З 2005 року — «Перспективні технології і методи проектування МЕМС» (MEMSTECH)

У 1998 році успішно закінчився міжнародний науковий проект Therminic, партнерами якого були технічний університет та фірма Semilab в Будапешті, Технічний університет в Лодзі (Польща), лабораторія TIMA інституту Фур'є, Гренобль (Франція), (керівник проекту — професор Д. Федасюк).

У 2000 році на кафедрі виконано грант НАТО, в рамках якому на кафедрі та в центрі телекомунікацій «Львівської політехніки» встановлено сучасне мережеве обладнання. З 1 січня 2002 року виконується міжнародний проект REASON.

Офіційна сторінка Кафедра САПР

Освітня діяльність 
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій готує фахівців на основі навчальних програм: Бакалавр за напрямами:
 Комп'ютерні науки
 Програмна інженерія
 Видавничо-поліграфічна справа
 Філологія
 Системний аналіз
Спеціалісти і магістри за спеціальностями:
 Інформаційні управляючі системи та технології
 Програмне забезпечення автоматизованих систем
 Інформаційні технології проектування
 Інтелектуальні системи прийняття рішень
 Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
 Прикладна лінгвістика

Наукова діяльність 

Основним науковим напрямом діяльності Інституту є аналіз, моделювання, проектування та побудова інтелектуальних інформаційних комп'ютерних систем з використанням передових технологій та програмних засобів.
Основними галузями та напрямками застосування наукових досліджень Інституту є:

 Сфера державного управління та суспільні процеси;
 Виробничі комплекси;
 Управління в сфері бізнесу та фінансів:
 Інформаційна діяльність в глобальному середовищі.

Результати досліджень забезпечують неперервний ланцюжок управління процесами від рівня апаратного- технічного керування до рівня інтелектуального аналітичного опрацювання даних та прийняття рішень.
 
АСУ

Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних методів та моделей, інформаційних, програмних та технічних засобів автоматизованих систем обробки інформації та управління.
На кафедрі сформовані наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження, готують спеціалістів вищої кваліфікації, мають налагоджені міжнародні зв'язки.
 
САПР

Науково-дослідна робота викладачів кафедри САПР ведеться по розробці та впровадженню систем автоматизованого проектування мікроелектронних і мікроелектромеханічних пристроїв та САПР організаційно-технічних систем.
 
ПЗ

Науково-дослідну роботу кафедра провадить за напрямом — програмне та математичне забезпечення автоматизованих систем, а саме:

 математичне та програмне забезпечення для розв'язування комбінаторних задач великої й надвеликої розмірності;
 системний аналіз в бісоціальних системах; алгоритми нечіткої кластеризації для оптимізаційних задач моделювання та проектування; людино-машинні інтерфейси опрацювання зображень.
 
ІСМ

Наукова та виробнича діяльність здійснюється за напрямками:

 Інформаційне моделювання;
 Системи баз даних та знань;
 Розподілені інформаційні системи та мережі;
 Системи штучного інтелекту та інженерія знань.

ПЛ

Напрямок наукових досліджень кафедри:

 Вивчення і моделювання фонетичної, граматичної, семантичної і статистичної структури письмових і усних текстів та створення словників;
 Реалії і перспективи розвитку прикладної лінгвістики в Україні;
 Прикладне термінознавство;
 Контент аналіз як емпіричний метод дослідження текстів;
 Іноземні мови і соціокультурний контекст;
 Моделювання складних синтаксичних структур у сучасній англійській мові (прикладний аспект);
 Дистанційне навчання в Україні: проблеми і перспективи.
 Стан сучасних освітніх процесів в Україні і у світі.

Інститут є членом академічного альянсу Microsoft (MSDN AA) і забезпечує навчання технологій Microsoft. У межах Інституту використовується лише ліцензійне програмне забезпечення, що дозволяє якісно та кваліфіковано організовувати вивчення профільних дисциплін.

Спеціальності аспірантури 
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури та докторантури:
 01.05.01 — Теоретичні основи інформатики та кібернетики
 01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи
 01.05.03 — Математичне програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
 05.13.06 — Автоматизовані системи управлення та інформаційні технології
 05.13.07 — Автоматизація технологічних процесів
 05.13.12 — Системи автоматизації проектувальних робіт
 10.02.04 — Германські мови
 10.02.21 — Структура, прикладна і математична лінгвістика

Посилання 
 Офіційний сайт 

Львівська політехніка